AQS peut être un sigle pour :
 Académie québécoise des sciences ;
 appui-qualité-service ;
 action-qualité-sécurité ;
 aliment-qualité-sécurité ;
 analyse-qualité-santé ;
 Association des québécois(es) en Suisse ;
 Association québécoise de la schizophrénie ;
 Association québécoise de suicidologie ;
 Association québécoise de synergologie ;
 .